Лас Игеритас има више значења:

 Лас Игеритас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Игеритас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Игеритас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Игеритас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Игеритас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Игеритас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игеритас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Игеритас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игеритас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игеритас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Игеритас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Игеритас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игеритас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игеритас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игеритас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Игеритас (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику